26-й розыгрыш Кубка СССР проходил с апреля 1966 года по ноябрь 1967 года. Обладателем Кубка в третий раз стало московское «Динамо». Предыдущий обладатель Кубка киевское «Динамо» выбыло в 1/8 финала. Первая стадия розыгрыша Кубка проходила в девяти зонах, победители которых встречались в финальном этапе.

В зональных матчах команд класса «Б» определились 9 команд, которые получили право играть в финальном турнире кубка СССР.
В финальной части кубка играли также команды второй группы класса «А» чемпионата СССР 1967 года, который получил пополнение за счёт команд класса «Б». Из класса «Б» пришли пять команд, из них четыре — «Мешахте» (Ткибули), «Локомотив» (Калуга), «Спартак» (Орджоникидзе) и «Авангард» (Жёлтые Воды) играли в кубке в первый раз как команды класса «Б» и потом во второй раз как команды второй группы класса «А»; пятая команда — «Металлург» (Тула) — играла в кубке только как команда класса «Б», в финальном турнире, как команда класса «А», она участия не принимала.

Зональный этап

РСФСР

Зона 1 
В зональных матчах 1 зоны РСФСР играли команды, игравшие в чемпионате СССР 1966 г. в классе «Б» в 1-й зоне РСФСР .
 Зональный турнир.

Зона 2 
В матчах 2 зоны РСФСР играли команды, игравшие в чемпионате СССР 1966 г. в классе «Б» во 2-й зоне РСФСР.
Команда Химик (Клин), участник первенства этой зоны, в кубке СССР участия не принимала
 Зональный турнир.

Зона 3 
В матчах 3 зоны РСФСР играли команды, игравшие в чемпионате СССР 1966 г. в классе «Б» в 3-ей зоне РСФСР.
 Зональный турнир.

Зона 4 
В матчах 4 зоны РСФСР играли команды, игравшие в чемпионате СССР 1966 г. в классе «Б» в 4-й зоне РСФСР.
Команда «Спартак» (Кисловодск), участник первенства этой зоны, в Кубке СССР участия не принимала.
 Зональный турнир.

Зона 5 
В матчах 5 зоны РСФСР играли команды, игравшие в чемпионате СССР 1966 г. в классе «Б» в 5-й зоне РСФСР.
 Зональный турнир.

Зона 6 
В матчах 6 зоны РСФСР играли команды, игравшие в чемпионате СССР 1966 г. в классе «Б» в 6-й зоне РСФСР.
 Зональный турнир.

УССР

Зона 1 
В зональных матчах 1 зоны УССР играли команды, игравшие в чемпионате СССР 1966 г. в классе «Б» в 1-й зоне УССР.
 Зональный турнир.

Зона 2 
В зональных матчах 2 зоны УССР играли команды, игравшие в чемпионате СССР 1966 г. в классе «Б» во 2-й зоне УССР.
 Зональный турнир.

Зона Средней Азии и Казахстана 
В зональных соревнованиях, состоявшихся в 1967 году, принимали команды, игравшие в чемпионате СССР 1967 года в классе «Б» в зоне для команд «Средней Азии и Казахстана». Четыре команды — «Ок Олтын» (Андижанская обл.), «Целинник» (Янгиер), «Енбек» (Джезказган), «Мургаб» (Мары) в играх кубка СССР участия не принимали.
 Зональный турнир.

Финальный этап 
К финальному турниру розыгрыша кубка СССР 1966/1967 были допущены:
 19 команд первая группа класс «А»
 57 команда (из 59) второй группы класса «А». Не играли «Металлург» (Тула) и «Алга» (Фрунзе)
 9 победителей зональных турниров.

Команда «Автомобилист» (Житомир) в играх зонального турнира носила название — Полесье.

1/128 финала

1/64 финала

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

ЦСКА — «Нефтяник» Баку

«Динамо» Москва — «Сокол» Саратов

Финал 

«Динамо» (Москва) получило право на участие в Кубке кубков, однако клубы СССР, Болгарии, Венгрии и ГДР отказались от участия в еврокубках в этом сезоне из-за несогласия с отказом УЕФА провести повторную жеребьёвку первого раунда еврокубков, в результате чего восточноевропейские команды должны были встречаться между собой.

Ссылки 
 Результаты на WildStat.ru
 На сайте КЛИСФ (архивная страница)
 Протоколы матчей кубка СССР
 На сайте RSSSF

Кубок СССР по футболу
Футбол в СССР в 1966 году
Футбол в СССР в 1967 году